Владимировская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Владимировская волость (Астраханская губерния) — в составе Астраханской губернии, Царёвский уезд
 Владимировская волость (Витебская губерния) — в составе Витебской губернии, Городокский уезд
 Владимировская волость (Самарская губерния) — в составе Самарской губернии, Самарский уезд
 Владимировская волость (Елисаветградский уезд) — в составе Херсонской губернии, Елисаветградский уезд
 Владимировская волость (Херсонский уезд) — в составе Херсонской губернии, Херсонский уезд